Какосфе́ра ( — «дурной, плохой» и  — «шар») — природная среда, изменённая деятельностью человека настолько, что в ней искажены природные связи и ограничена способность к восстановлению; область дисгармонично изменённой человеком биосферы.

История возникновения понятия 
Понятие предложил Г. А. Заварзин в 2003 году в своей статье «Антипод ноосферы».

В более широком смысле какосфера — область дисгармоничного развития в современном мире, область дурного, плохого, созданная человеком.

До Г. А. Заварзина термин «какосфера» эпизодически употреблялся советскими и российскими исследователями как достаточно неопределённое обозначение чего-то плохого, отрицательного, в биологии (Кузин Б. С.) как образ некой «сферы неразумия», под которой подразумевалось всё, созданное человеком, и в философской науке как «сфера зла, или какосфера внутри антропосферы».

Г. А. Заварзин о какосфере 
Какосфера — в первую очередь феномен в природной среде. Антропогенные воздействия привели к нарушению хода естественных процессов в природе, к исчезновению тысяч видов живых организмов, появлению в природной среде синтетических веществ, возникновению новых, невозможных ранее процессов. Вызвав эти нарушения, человек теперь вынужден постоянно устранять вредные и опасные последствия собственной деятельности, поскольку повреждённая человеком природная среда этого сделать в полном объёме уже (или в принципе) не может. Такая, созданная человеком новая среда обитания, существующая в противоречии с естественным течением природных процессов и враждебная и природе, и человеку, и есть какосфера.

Согласно Г. А. Заварзину, «Закономерности развития какосферы составляют отдельную область знания — какологию, связанную с санитарно-эпидемиологическим подходом, если брать человеческую составляющую, и с защитой природы от человека, если учитывать, что природа предоставляет „экологические услуги“, которыми обозначили жизнеобеспечивающие функции биосферы. Лишившись „экологических услуг“ биосферы, человечество вынуждено будет жить как бы в громадной подводной лодке с автономной системой жизнеобеспечения — техническом воплощении ноосферы в миниатюре.»

С другой стороны, какосфера существует и «в умах», она — часть культуры современного мира.
Разрушив природную среду и подменив её какосферой, человечество изменило и себя. «Болезни цивилизации», в том числе сердечно-сосудистые заболевания, онкологические и генетические заболевания, вызванные постоянным пребыванием в загрязненной среде, употреблением современных фармацевтических средств, потреблением некачественных продуктов питания, ожирение и другие болезни — тоже составляющие какосферы.
Постоянная потребность современного урбаниста в дополнительных стимуляторах, замена живого общения виртуальным, подмена искусства суррогатами шоу-бизнеса также могут быть отнесены к какосфере, являясь одними из составляющих деятельности человечества на планете и её результатов.

Г. А. Заварзин противопоставлял какосферу ноосфере: «Она отличается и от ноосферы. Область разума (ноосфера) характеризуется противоречивостью идей: здесь каждое новое положение вызывает свою антитезу и протестную психологическую установку. В результате сменяются доминанты в общественном сознании, и сфера разума находится в состоянии постоянной неустойчивости. Характерное время для смены доминант — десятилетие, за которое возникает и уходит в забвение мода. Срок этот обусловлен сменой поколений и их становлением. Поддержание умственной неустойчивости и противоречивого разнообразия идей обозначают как либерализм, исторически предшествующий фазе неустойчивости в существовании популяции.»

Если в естественных условиях доминантой является выживание вида, и каждый отдельный представитель вида, или особь, действует в соответствии с этой доминантой, то в какосфере эта природная приоритетность меняется на противоположную: «Внутри популяции „борьба за существование“, „выживание приспособленных“ привели к представлению о примате особи над популяцией. Отсюда развитие какократии — доминирование негодяев. Русское слово „негодяй“ означает человека негодного к общественным отношениям, а не просто неспособного к выполнению своих обязанностей, как можно подумать. Греческий термин „какократия“, предложенный академиком Б. В. Раушенбахом для периода „первоначального накопления капитала“ в России, означает правление скверных людей.»

Многообразие какосферы 
Проявления какосферы в современной жизни многообразны. «Какосфера захватывает литосферу — в ней возникают антропогенные геологические тела. Прежде всего это свалки вокруг крупных городов. Ещё более масштабный пример какосферы — горноперерабатывающая промышленность, отвалы которой достигают миллиардов тонн.»
«Верхняя граница какосферы выходит за пределы биосферы, о чём свидетельствует наличие „космического мусора“ в ближнем космосе.»

Какосфера имеет своё отражение и в социуме. Так, В. М. Лившиц пишет: «Породила какосфера и агрессивное поведение человека в невиданном ранее масштабе. Если в прежние времена преобладало агрессивное групповое поведение (армия), то теперь агрессия персонифицировалась до уровня отдельного террориста. Для своего спасения общество вынуждено будет всё сильнее ограничивать права всех граждан.»

Примечания

Ссылки 
 Устойчиво ли развитие?, К. М. Петров, статья в № 10/2007 газеты «География» издательского дома «Первое сентября».
 Сывороткин В. Л. Нобелиат в эпоху какосферы, или климатология как буржуазная лженаука. В сб. под ред. Федорова А. Е. Система «Планета Земля» (Нетрадиционные вопросы геологии). XVI научный семинар 2008 г. с секцией «Тунгусское событие 1908 г. — земная природа» 2008. 624 с. ISBN 978-5-397-00196-0
 Василенко Василий Николаевич. Ноосферная концепция развития социальных институтов : Дис. … д-ра филос. наук : 09.00.11 Волгоград, 2005 313 с. РГБ ОД, 71:06-9/40
 Заварзин, Г. А. Какосфера. Философия и публицистика / Г. А. Заварзин. — М.: Ruthenica, 2011. — 460 с. — ISBN 978-5-87317-689-2
 Аннотация на книгу Г. А. Заварзина «Какосфера. Философия и публицистика», М.: Ruthenica, 2011, в журнале «Природа», № 12, 2011, стр. 79
 Здоровое обитание на Земле — основа глобального механизма, Д. М. Смолев, А. В. Празукин, К. М. Хайлов, в журнале «Экология и жизнь», № 2(123), 2012, стр.4.
 Все мы вышли из бактериального сообщества, Лев Московкин, Московская правда, 28.08.2012 г.
 Как выжить в наше время / Ю. В. Чайковский // Вестник Российской академии наук. — 2012. — Т. 82, № 1. — С. 70-77. — Библиогр.: с. 77 (20 назв.). — Рец. на кн.: Заварзин, Г. А. Какосфера. Философия и публицистика / Г. А. Заварзин. — М.: Ruthenica, 2011. — 460 с. . — ISSN 0869-5873

Общая биология
Суперорганизм
Экосистемы
Биосфера
Геохимия